Резанова — русская фамилия; является женской формой фамилии .

Персоналии 
 Резанова, Зоя Ивановна (род. 1957) — лингвист.
 Резанова, Наталья Владимировна (род. 1959) — писатель-фантаст, критик, эссеист, поэтесса.
 Резанова, Светлана Ивановна (род. 1942) — певица.

Населённые пункты 
 Резанова — деревня в Викуловском районе Тюменской области России.

См. также 
 Рязанова